Казыр — топоним в России:

 Казыр — река в Красноярском крае и Иркутской области, приток Тубы
 Казыр — река в Хакасии, приток Большого Абакана
 Казыр — горный хребет в Хакасии, относится к системе Абаканского хребта
 Казыр — посёлок в Курагинском районе Красноярского края

См. также 
 Малый Казыр
 Большой Казыр